Deep Hole () — комедійна бара-манґа, написана манґака під псевдонімом «Ментайко». Бара про те як два партнери намагаються досягти абсолютного фізичного задоволення.

Сюжет 
З ким же можна зайнятися сексом і спробувати нові відчуття, як із найкращим другом? Особливо у випадку, якщо ви це з ним вже робили… От і головні герої короткої манґи — молоді підлітки, думали тільки про це…

Сидячи на дивані вдвох, і граючи у ігри, один з хлопців ніяк не міг зосередитися на грі, і постійно дивився нижче пояса своєму другу. Той це помітив і поцікавився, чого той вилупився? Інший, пояснив, що після того, як вони зробили «це» вперше, він більше не може ні про що думати і хоче більшого…

…тож, хлопці увімкнули хентай і почали мастурбувати одне-одному. Потім, один з них не витримав і запропонував зробити мінет одне-одному. Перший сексуальний досвід їх шокує. Після душу, один з них знову зажадав ще більшого…

Див. також 
 Priapus
 Бара
 Яой
 Сьонен-аі

Посилання 
 Манга на сайті «AdultManga»  
 Аніме на сайті «БараКлуб»  
 Deep hole (Безодня) 

Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Ментайко